Druga sezona kulinarskog-zabavnog showa MasterChef Hrvatska započela je s emitiranjem 24. rujna 2012. i emitirala se na programu Nove TV. Sezonu vodi hrvatski glumac i televizijski voditelj Igor Mešin.

Žiri i voditelj 
Žiri druge sezone promijenio se od onog iz prve sezone. Umjesto Tomislava Gretića, novi član žirija je renomirani hrvatski majstor kuhinje Dino Galvagno. Ostatak žirija i dalje čine Mate Janković, jedan od najmlađih hrvatskih majstora kuhinje, te Radovan Marčić, redatelj, pisac i gastrokritičar.

Umjesto Jasne Nanut koja je emisiju vodila u prvoj sezoni, voditelj 2. sezone je hrvatski glumac i televizijski voditelj Igor Mešin.

Natjecatelji 2. sezone

               
OBJAŠNJENJE POJMOVA
Nagrada - Natjecatelj je nagrađen odabirom sastojaka za test kreativnosti.
Dvoboj - Natjecatelj je pobijedio u testu kreativnosti i time dobio pravo da kuha protiv vrhunskog šefa kuhinje.
Imunitet - Natjecatelj je imao isti broj bodova kao i vrhunski šef kuhinje, odnosno više bodova nego vrhunski šef kuhinje.
Vođa - Natjecatelj je bio vođa.
Dno - Natjecatelj je zamalo napustio natjecanje.
Kazna - Natjecatelj je kažnjen stres testom.
Eliminacija - Natjecatelj je eliminiran.

Izvori

Vanjske poveznice 
 Službena stranica 

Televizijske emisije na NOVA TV-u
Reality show